Hermann Kündig ist der Name folgender Personen:

* Hermann Kündig (Gewerkschafter) (1878–1954), Schweizer Gewerkschafter
 Hermann Kündig (Politiker) (1905–1998), Schweizer Politiker